Grace Kelly (actrice), Amerikaans actrice die trouwde met prins Reinier III van Monaco
 Grace Kelly (musicus), Aziatisch-Amerikaans jazz-saxofonist, zangeres, songwriter, arrangeur en bandleider
 Grace Kelly (Mika), een single van de Libanees-Britse popzanger Mika
 Grace Kelly (film), een Amerikaanse film van Anthony Page uit 1983